

Química 
Lítio - elemento químico de sigla Li e número atômico 3 cujo nome latino é Lithium

Artes
Música
Lithium (canção de Evanescence)
Lithium (canção de Nirvana)

Ciência 
Sal de lítio, estabilizador de humor
Bateria de ião lítio, bateria recarregável composta por lítio

Geografia 
Lithium (Missouri), vila nos Estados Unidos

Outros 
Lithium (informática), um framework PHP otimizado pra o PHP 5.3, inspirado e gerenciado por alguns membros do CakePHP

Desambiguações de música
